Personen
 Lord Byron (1788-1824), een Engels schrijver en dichter
 Lord Byron (scheidsrechter) (1872-1955), een Amerikaans scheidsrechter bij Major League Baseball

De baronnen van Byron, allemaal aangeduid als Lord Byron: 
 John Byron (baron) (1599 - 1652), 1e baron van Byron
 Richard Byron (1606 - 1679), 2e baron van Byron
 William Byron (1636 - 1695), 3e baron van Byron
 William Byron (1669 - 1736), 4e baron van Byron en kamerheer van Prins George van Denemarken
 William Byron (1722 - 1798), 5e baron van Byron, ook wel "the Wicked Lord" en "the Devil Byron"
 George Gordon Byron (1788 - 1824), 6e baron van Byron en dichter, zie hierboven
 George Anson Byron (1789 - 1868), 7e baron van Byron en admiraal
 George Anson Byron (1818 - 1870), 8e baron van Byron en marineofficier
 George Frederick William Byron (1855 - 1917), 9e baron van Byron en legerofficier
 Frederick Ernest Charles Byron (1861 - 1949), 10e baron van Byron en geestelijke
 Rupert Frederick George Byron (1903 - 1983), 11e baron van Byron
 Richard Geoffrey Gordon Byron (1899 - 1989), 12e baron van Byron en legerofficier
 Robert James Byron (1950), 13e baron van Byron en jurist

 Als algemene verwijzing naar Baron Byron

Kunstwerken
 Lord Byron - a Symphonic Portrait, een naar de schrijver/dichter vernoemde compositie van Richard Arnell
 Lord Byron (opera), een opera van Virgil Thomson
 Lord Byron (film), een film uit 2011 van Zack Godshall en Ross Brupbacher